Aardrijkskunde van de Verenigde Staten
 Michigan, staat
 Michigan Center, plaats in deze staat
 Michigan City, plaats in LaPorte County (Indiana)
 Michigantown, plaats in Clinton County (Indiana)
 Michigan City, plaats in Nelson County (North Dakota)

 Film
 Michigan J. Frog, personage van Looney Tones

 Land- en tuinbouw
 'Michigan', synoniem voor de Catawba-druif